Sant Feliu ist der katalanische Name des Heiligen Felix und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien und Nordkatalonien:
 Sant Feliu d’Avall, eine Stadt im Département Pyrénées-Orientales 
 Sant Feliu de Codines, Gemeinde in der Provinz Barcelona
 Sant Feliu de Guíxols, eine Stadt in der Provinz Girona
 Sant Feliu de Llobregat, eine Stadt in der Provinz Barcelona

… und von Kirchen:
 Sant Feliu (Barruera)
 Sant Feliu (Canovelles)
 Sant Feliu (Llubí), Mallorca

Siehe auch:
 Saint-Féliu